Alexandre Prigogine, Belgisch ornitholoog (1913-1991)
 Ilya Prigogine, Belgisch chemicus, Nobelprijswinnaar in 1977 (1917-2003)